Хосе Перез има више значења:

 Хосе Перез, Ојос де Арена (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хосе Перез (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Перез (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику